Mott Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mott Township (Iowa)
 Mott Township (North Dakota)